Cantone di Santo Domingo – cantone della Costa Rica della Provincia di Heredia
 Cantone di Santo Domingo – cantone dell'Ecuador della Provincia di Santo Domingo de los Tsáchilas